Ломита има више значења:
 Ломита (Калифорнија)
 Ломита (Тексас)